Атояк-де-Альварес () — муниципалитет в Мексике, штат Герреро, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 61 316 человек.

Общие сведения 
Название Atoyac с языка науатль можно перевести как: где течёт река и Альварес в честь президента Мексики Хуана Альвареса.

Площадь муниципалитета равна 1449 км², что составляет 2,28 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами Герреро: на севере с Сан-Мигель-Тотолапаном, на северо-востоке с Хенераль-Элиодоро-Кастильо, на востоке с Коюка-де-Бенитесом, на юге с Бенито-Хуаресом, и на западе с Текпан-де-Галеаной.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован в 1864 году, в его состав входят 180 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 47,4 %, промышленность и строительство — 11,7 %, сфера обслуживания и туризма — 39,5 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 96,2 %;
 водоснабжение: 84,2 %;
 водоотведение: 83,2 %.

Туризм 

Основные достопримечательности:
 монументы и памятники различным национальным героям: Ласаро Карденасу, Висенте Герреро, Бенито Хуаресу, Эмилиано Сапате, Мигелю Идальго, Лусио Кабаньясу и др.
 церковь Святой Марии Успенской;
 наскальные рисунки ацтеков неподалёку от Эль-Тикуи;

См. также 
 Муниципалитеты Герреро
 Портал:Мексика

Примечания 

Муниципалитеты Герреро